Бринк (англ. Brinck; дат. Brinck) — фамилия.

Известные носители:
  (род. 1985) — игрок в канадский футбол в составе клуба «Виннипег Блу Бомберс».
 Бринк, Андре (1935—2015) — южноафриканский писатель.
 Бринк, Андрис:
  (1877—1947) — южноафриканский военный деятель, глава Союзных сил обороны (1922—1933).
 Бринк, Андрис (1923—2012) — южноафриканский кардиохирург, лауреат премии Хавенги (1967), председатель Южноафриканского медицинского исследовательского совета (1970—1976).
 Бринк, Антон Францевич (1851—1925) — русский учёный-артиллерист.
  (род. 1982) — нидерландский футболист, финалист чемпионата Австралии в составе клуба «Перт Глори» (2012).
 Бринк, Бернхард:
  (1841—1892) — немецкий филолог, ректор Страсбургского университета (1890—1891).
  (род. 1952) — немецкий певец, теле- и радиоведущий, лауреат премии журнала smago! в категории «Титан» (2014).
  (род. 2001) — американский хоккеист, игрок НХЛ в составе клуба «Филадельфия Флайерз».
 Бринк, Бриджет (род. 1970) — американский дипломат.
  (род. 1965) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Филадельфия Филлис» и «Сан-Франциско Джайентс».
  (род. 1952) — нидерландский психиатр, профессор Амстердамского университета, председатель программного комитета конгресса Европейской коллегии нейропсихофармакологии (2013—2015).
 Бринк, Герьян ван ден (род. 1971) — нидерландский конькобежец, серебряный медалист чемпионата Нидерландов по конькобежному спринту (1990).
  — американский сценограф, лауреат премии «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика (1979).
 Бринк, Джефф — американский специалист по спецэффектам, лауреат премии Общества специалистов по визуальным эффектам за вспомогательные эффекты в фотореалистичном полнометражном фильме (2019).
 Бринк, Джон (1908—1934) — американский гребец.
  (1889—1971) — южноафриканский военный деятель, начальник Капского командования армии Южно-Африканского Союза (1933—1937).
 Бринк, Дэвид:
  (1919—2017) — американский адвокат, президент Американской ассоциации юристов (1981—1982).
  (1930—2021) — австралийский и британский ядерный физик, член лондонского Королевского общества (с 1981), лауреат премии Лизы Мейтнер Европейского физического общества (2006).
  (1947—2019) — американский велогонщик, участник Олимпийских игр (1968).
 Бринк, Йорген (род. 1974) — шведский лыжник.
  (1942—2007) — нидерландский актёр, музыкант, теле- и радиоведущий, лауреат премии «Золотая арфа» (1987) и премии Musical Award за вклад в искусство (2005) и роль в мюзикле малой формы (2006).
  (род. 1969) — шведский политик, депутат Риксдага (2006—2014).
  (род. 1958) — шведский легкоатлет, чемпион Швеции в тройном прыжке (1979, 1980, 1982).
  (1912—1976) — нидерландский пловец, участник Олимпийских игр (1928).
  (род. 1975) — шведский гольфист, обладатель 3-го места Кубка Эйзенхауэра (1994).
  (род. 1958) — датский футбольный тренер и функционер, тренер клубов «Оденсе» (1991—1995) и «Копенгаген» (1996—1997, 1998, 1999—2000).
  (род. 1980) — южноафриканский актёр, лауреат Южноафриканской премии в области кино и телевидения лучшему актёру мыльной оперы (2021).
  (1875—1938) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Эссендон» (1898).
  (род. 1983) — норвежский футболист, игрок чемпионатов Норвегии и Швеции.
  (1895—1981) — американская писательница, обладатель медали Джона Ньюбери (1936).
  (1923—2016) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Лос-Анджелес Рэмс» (1951).
  (1943—2022) — шведский физик, член Нобелевского комитета по физике (2001, 2004, 2008—2013).
  (род. 1986) — канадский фехтовальщик-шпажист, серебряный медалист Панамериканского чемпионата (2015).
  (1787—1865) — датский чиновник и политик, делегат Датского конституционного собрания (1848).
 Бринк, Мария (род. 1977) — американская певица и автор песен.
 Бринк, Марк (род. 1998) — датский футболист.
  (род. 1960) — нидерландский онколог, член Королевской академии наук и искусств (с 2020).
  (1910—1999) — американский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс».
 Бринк, Нильс Кристенсен (род. 1984) — датский певец, автор песен и продюсер.
  (1919—2013) — шведский зоолог, главный редактор журнала Oikos (1965—1989), член Шведской королевской академии наук (с 1974).
 Бринк, Пер-Оке — шведский пловец, чемпион Швеции в плавании на 200 м на спине (1988).
 Бринк, Робби (род. 1971) — южноафриканский регбист.
  (род. 1962) — шведский политик, депутат Риксдага (2010—2014).
  (род. 1987) — южноафриканский политик, депутат Национальной ассамблеи (с 2020).
  (род. 1981) — швейцарский игрок в бридж, обладатель Бермудского кубка (2011, 2021).
  (род. 1972) — датский политик, депутат Фолькетинга (1999—2005).
 Бринк, Торе — шведский химик, лауреат премии Сагдена Института горения (2008), заведующий кафедрой химии Королевского технологического института (2011—2017).
  (1893—1952) — американский военный деятель, начальник Консультационной группы военной поддержки во Вьетнаме (1950—1952).
  (род. 1956) — нидерландский журналист и писатель.
  (род. 1961) — нидерландский военный деятель, командир Королевской военной полиции (2015—2019).
  (ур. Карл Оскар Леви; 1907—1994) — немецкий и британский классицист, профессор латинского языка им. Кеннеди Кембриджского университета (1954—1974), член Британской академии (с 1964).
  (род. 1952) — шведский филолог, член Шведской королевской академии словесности (с 2009) и Эдинбургского королевского общества (с 2017).
 Бринк, Эдди (1896—1927) — американский мотогонщик, член Мотоциклетного зала славы (с 1998).
 Бринк, Юлиус (род. 1982) ― германский игрок в пляжный волейбол.
 Бринк, Ян:
 Бринк, Ян тен (1834—1901) — голландский писатель и историк литературы.
  (1915—2006) — нидерландский политик, министр экономики (1948—1952).
  (род. 1960) — шведский конник, серебряный медалист чемпионата Европы по выездке (2003).
 Бринк-Клауссен, Бьёрн (1942—2022) — датский шахматист.

См. также 
 Бакёйзен ван ден Бринк

Примечания